Il tabellone singolare del Campos Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Jaime Oncins (tds n. 5). In finale ha sconfitto José Daher con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Cássio Motta (quarti di finale)
  João Cunha e Silva (quarti di finale)
  Eduardo Bengoechea (secondo turno)
  Fernando Roese (quarti di finale)

  Jaime Oncins (campione)
  Mauro Menezes (primo turno)
  Gustavo Giussani (primo turno)
  Sergio Cortés (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Campos Challenger 1990